Pigres es el nombre por el que se conoce a:

 Pigres de Halicarnaso, poeta de la Grecia antigua que creó el trímetro yámbico.
Pigres de Peonia un noble deportado a Anatolia por Darío I.